El nombre de Copa del Atlántico puede referirse a:

 Copa del Atlántico, campeonato sudamericano de fútbol (selecciones).
 Copa del Atlántico, campeonato de clubes sudamericanos
 Copa del Atlántico, campeonato juvenil de fútbol. 
 Copa del Atlántico, que se disputa entre dos equipos de la MLS. 
 Copa del Atlántico, campeonato amistoso celebrado en Algarve en los meses de invierno entre equipos de los países nórdicos, Europa del Norte y Europa Central.